Steneosaurus ist eine ausgestorbene Gattung krokodilartiger Reptilien aus der Familie der Teleosauridae aus der Gruppe der Thalattosuchia. Fossilien wurden ursprünglich im westlichen Europa und in Marokko gefunden und auf zahlreiche Arten aufgeteilt, von denen jedoch die meisten heute als ungültig oder anderen Gattungen zugehörig betrachtet werden. Verblieben ist in der Gattung Steneosuchus lediglich ein Fragment der Schnauze aus Calvados in Frankreich, das der Typusart Steneosaurus rostromajor angehört. Diese wurde im Jahr 1825 vom französischen Zoologen Étienne Geoffroy Saint-Hilaire erstmals wissenschaftlich beschrieben. Sie lebte während des Oberen Juras.

Merkmale 
Im Ober- und im Unterkiefer saßen je nach Art jeweils zwischen 20 und 60 Zähne; im vor dem Oberkiefer gelegenen Zwischenkieferbein (Prämaxillare) fanden sich zusätzlich 4 bis 5 Zähne. Die Zähne waren konisch und leicht gekrümmt und zum Fangen von Fischen geeignet. Im Gegensatz zum kleineren Verwandten Pelagosaurus, dessen Augenhöhlen (Orbita) seitlich am Schädel lagen, waren diejenigen von Steneosaurus dorsal (nach oben) orientiert. Das Antorbitalfenster war relativ klein.

Äußere Systematik 
Steneosaurus war ein Vertreter der Teleosauridae. Als weitere Gattungen und somit auch als nahe Verwandte von Steneosaurus gelten Machimosaurus, Mystriosaurus, Pelagosaurus und Teleosaurus. Die Teleosauridae bildet das Schwestertaxon der Metriorhynchidae; beide werden zur Thalattosuchia zusammengefasst. Es folgt ein Kladogramm nach Mark Young (vereinfacht, 2008):

Arten 
Neben der Typusart Steneosaurus rostromajor wurden in der Forschungsgeschichte zahlreiche weitere Arten zu Steneosaurus geordnet. Eine Studie aus dem Jahr 2009 wies dann rund ein halbes Dutzend Arten aus, darunter verschiedene langschnäuzige Formen wie Steneosaurus edwardsi aus dem Callovium von England und Frankreich oder  Steneosaurus bollensis aus dem Toarcium von England und Deutschland, aber auch einzelne kurzschnäuzige Formen, so
Steneosaurus heberti aus dem Bathonium und Oxfordium von England und Frankreich. Dem gegenüber sehen das zwei aktuellere Analysen aus dem Jahr 2020 kritischer. In diesen werden außer der Typusart alle anderen Formen auf neue oder bereits beschriebene verwandte Gattungen aufgeteilt.

Einzelnachweise

Weblinks 

Crocodylomorpha (Archosaurier)
Crocodylomorpha
Ausgestorbenes Krokodil